Dit is een lijst van nummers 1 in de twee belangrijkste hitlijsten van Nederland, de Nederlandse Top 40 en de Single Top 100 (voorheen de Mega Top 50 en de Mega Top 100), in de jaren 00. De lijst vermeldt de week dat het lied terechtkwam op nummer 1 en het aantal weken dat het op die positie is blijven staan. Vanwege Kerstmis telt een jaar volgens de hittellingen maar 51 weken; de nummers kloppen wel met de weeknummers, maar week 52 wordt overgeslagen.

In dit decennium heette de lijst Mega Top 100 tot en met 24 april 2004; sinds 1 mei 2004 heet hij Single Top 100. Laatstgenoemde naam wordt hier vermeld.

← vorig decennium | volgend decennium →

* Huidige notering

Opmerkingen:
 Vanaf week 27 stond Que sí, que no vijf achtereenvolgende weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. In week 32 kwam I would stay op nummer 1, wat na drie weken werd afgelost door I turn to you. Dit werd in week 39 weer opgevolgd door Could I have this kiss forever, dat één weekje op 1 bleef. In week 40 en 41 stond vervolgens Que sí, que no weer op 1.
 In 1976 kwam Elton Johns soloversie van Sorry seems to be the hardest word tot nummer veertien in de Nederlandse Top 40.
 Sinds 2003 heeft zowel de Nederlandse Top 40 als de Single Top 100 52 weken.
 Marco Borsato en Ali B stonden twee weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40 met Wat zou je doen?. Hierna stond André Hazes twee weken op nummer 1 met Zij gelooft in mij, waarna Wat zou je doen? weer twee weken op 1 stond. In de Single Top 100 was het eerst een week Wat zou je doen, drie weken Hazes en dan weer twee weken Borsato en Ali B.
 Guus Meeuwis' Geef mij je angst stond vier weken op nummer 1 van de Nederlandse Top 40 en kwam voor drie weken terug op deze positie, na deze twee weken lang aan Kane's Something to say afgestaan te hebben. In de Single Top 100 stond Guus Meeuwis vijf weken op nummer waarna Kane op 1 binnen kwam, de week dáárna steeg Geef mij je angst weer van 2 naar 1. De week daarop steeg Kus van 3 naar nummer 1 met Lekker ding. De week hierna steeg Guus Meeuwis wederom naar nummer 1 en bleef daar nog twee weken staan.
 Lange Frans & Baas B. staan drie weken op nummer 1 genoteerd in de Single Top 100 waarna ze de week erna door Jan Smit met Laura van de eerste plaats worden gehouden, de week erna keren ze nog 1 week terug naar nummer 1.
 In de Nederlandse Top 40 kwam Madonna achttien jaar en 82 dagen na haar laatste nummer 1-hit (Who's That Girl?) weer op nummer 1. In de Single Top 100 stond Madonna drie weken op 1 nummer genoteerd waarna ze de week erna door Coole Piet met De streken van tante Toets! van de 1ste plaats wordt gehouden, de week erna keert Hung Up voor een week weer terug naar nummer 1.
 In de Single Top 100 stond Nelly Furtado drie weken op nummer, vervolgens kwam Nienke met Het Huis Annubis op nummer 1 waarna All Good Things (Come to an End) weer voor twee weken terugkeerde op nummer 1. In de Nederlandse Top 40 kwam in 2007 eerst XYP op 1, daarna U2, gevolgd door Nienke. Pas daarna (week 6) kwam Nelly Furtado op 1. In beide hitlijsten werd het nummer afgelost door het carnavalslied Lauwe Pis van Theo Maassen & de Kapotte Kontjes.
 André Hazes & Gerard Joling voerden de Single Top 100 negen weken aan waarna Jannes op 1 binnen kwam, de week daarna stegen André & Gerard weer terug naar nummer 1. De week daarna steeg Jeroen van der Boom naar nummer 1. De week daarna steeg Blijf Bij Mij voor de derde maal naar de eerste plaats. Hierna stond Mika twee weken op 1 waarna André & Gerard voor de vierde maal naar nummer 1 stegen en daar een week bleven staan. In de Nederlandse Top 40 stond Blijf bij mij elf weken onafgebroken op 1.
 Nadat Jeroen van der Boom een week op nummer 1 heeft gestaan in de Single Top 100 staan achtereenvolgens een week André Hazes & Gerard Joling, twee weken Mika, nogmaals een week André Hazes & Gerard Joling, een week Guus Meeuwis en nogmaals twee weken Mika op nummer 1. Hierna stijgt Blijf Bij Mij weer terug naar nummer 1 om daar nog twee weken te blijven staan.
 In de Single Top 100 staat Mika twee weken op nummer 1 wanneer hij wordt afgelost door 1 week André Hazes & Gerard Joling en een week Guus Meeuwis. Hierna stijgt hij weer teug naar nummer 1 en verblijft daar nog twee weken.
 In de Single Top 100 wordt Rihanna na twee weken nummer 1 te hebben gestaan voor een week afgelost door Jeroen van der Boom. Hierna stijgt Don't Stop the Music weer terug naar nummer 1 voor nog eens vier weken.
 Nadat Duffy een week op nummer 1 heeft gestaan in de Single Top 100 komt Madonna featuring Justin Timberlake nieuw binnen op 1, de week hierna stijgt Duffy weer naar nummer 1 voor een week.
 In de Single Top 100 kwam Madonna featuring Justin Timberlake nieuw binnen op nummer 1, de week hierna werden eerst een week door Duffy en vervolgens een week door Ticket voor Tibet van de eerste plaats afgehouden. Hierna steeg 4 Minutes weer terug naar nummer 1. Vervolgens kwam Marco Borsato op nummer 1 binnen en bleef daar twee weken staan. Hierna stegen Madonna & Justin voor de derde maal naar nummer 1 voor een week.
 Nadat Amy MacDonald vier weken op nummer 1 in de Single Top 100 stond kwam de Viva Hollandia EK 2008 versie van Wolter Kroes voor twee weken en 1 week Jeroen van der Boom met Het Is Over op de eerste plaats, hierna nam This Is The Life het weer over voor een week.
 Nadat Stop de Tijd van Marco Borsato op nummer 1 binnen kwam in de Single Top 100 werd hij de week erna verstoten door Nick & Simon met Hoe Lang?, de week hierna keerde Marco Borsato voor twee weken weer terug op de eerste plaats.
 Nadat Dochters van Marco Borsato vier weken op nummer 1 stond in de Single Top 100 stonden vervolgens Milow, Gerard Joling & Rita Hovink en Red! ieder één week op de eerste plaats. Hierna steeg de single weer voor twee weken terug naar de eerste plaats.
 Nadat Poker Face van Lady Gaga twee weken op nummer 1 stond in de Single Top 100 stonden vervolgens Nick & Simon en Adele ieder één week op de eerste plaats. Hierna steeg de single weer voor een week terug naar de eerste plaats.
 Nadat Mi Rowsu (Tuintje In Mijn Hart)'' van Damaru en Jan Smit vier weken op nummer 1 stond in de Single Top 100 stonden vervolgens Nick & Simon een week op de eerste plaats. Hierna steeg de single voor een week weer terug naar de eerste plaats. Hierna stond Anouk één week op nummer 1 en keerde daarna Damaru en Jan Smit voor de derde keer terug op de eerste plaats en bleven hier nog twee weken staan.

2000-2009
Decennium 2000-2009